Desa Kateguhan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kateguhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 110,79), Jawa Tengah, 
 Desa Kateguhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 110,70), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar